Музей стекла, Музей хрусталя — музей, основу коллекции которого составляют изделия из стекла и/или хрусталя.

Среди множества музеев стекла и хрусталя по всему миру есть, в частности, следующие:

 Россия
 Музей хрусталя — город Владимир.
 Музей хрусталя имени Мальцовых — Владимирская область, город Гусь-Хрустальный.
 Музей художественного стекла — Елагин остров, город Санкт-Петербург.
 Музей стекла и хрусталя —  в городе Никольск, Пензенская область.

 Другие страны
 Музей Ариана — музей стекла и керамики в Женеве, Швейцария.
 Корнингский музей стекла (англ.) — Корнинг, штат Нью-Йорк, США.
 Музей стекла Финляндии — Рийхимяки, Финляндия.
 Музей ливанского стекла — Ливаны, Латвия.
 Музей хрусталя и керамики (Тегеран).
 Музей Баккара — музей хрустальной мануфактуры Баккара, Париж.
 Музей стекла (Мурано) — Венеция. 
 Музей художественного стекла (Лауша) — Германия.

См. также 
 Музей керамики
 Музей кристаллов Swarovski — Ваттенс неподалёку от Инсбрука, Австрия.
 Музей витража — Краков, Польша.